Весна Рожич (; 23 марта 1987, Любляна — 23 августа 2013, Бургхаузен) — словенская шахматистка, международный мастер среди женщин (2006).

Биография 
Двукратная чемпионка Словении (2007 и 2010 гг.; в 2010 г. разделила 1—2 места с И. Байт и обошла ее по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионата Словении 2005 г.

В составе сборной Словении участница четырёх шахматных олимпиад (2002, 2008, 2010 и 2012 гг.; в 2002 г. выступала на 1-й доске за 2-ю сборную), четырёх командных чемпионатов Европы (2005, 2007, 2009 и 2011 гг.), Кубков Митропы 2005, 2006, 2007 и 2009 гг. (сборная победила в турнирах 2005, 2006 и 2009 гг. и стала серебряным призёром турнира 2007 г.), четырёх юношеских командных чемпионатов Европы (2001—2004 гг.; в категории до 18 лет), ряда международных матчей.

Победительница женского зачета чемпионата средиземноморских стран (выиграла дополнительный матч у Е. Титовой-Борич).

Участница юношеских и юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях (лучший результат — дележ 2—4 мест на юношеском чемпионате Европы 2005 г. в категории до 18 лет).

Умерла в возрасте 26 лет от рака.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Словении
Умершие от рака